Jason Gould, imprenditore ferroviario statunitense del XIX secolo
Jay Gould II, tennista statunitense degli inizi del XX secolo  (nipote del magnate ferroviario)
Stephen Jay Gould, biologo e storico della scienza statunitense del XX secolo